Köppen o Koeppen es un apellido de origen alemán (la ö y el dígrafo oe suenan como la œ francesa, es decir con predominio del fonema [e]) y puede referir a:

 Adolf Otto Koeppen (1902-1972), pintor alemán, grabador y caricaturista;
 Andreas Koeppen (* 1961), político alemán (SPD), alcalde de Itzehoe;
 Anna Köppen (1881-1965), fotógrafa alemana;
 Bernd Köppen (* 1951), pianista alemán, organista y compositor;
 Edlef Köppen (1893-1939), escritor y locutor alemán;
 Friedrich Köppen (1775-1858), filósofo alemán;
 Hans Koppen (Distrito), distrito alemán;
 Hans Koeppen (oficial) (1876-1948), oficial de estado mayor alemán y conductor de rally;
 Hans Koeppen (historiador) (1913-1977), historiador y archivista alemán;
 Hans-Bernd Köppen (* 1960), sacerdote alemán;
 Hermann III Köppen († 1444), obispo de Schwerin;
 Jan Köppen (* 1983), presentador de la televisión alemana y DJ;
 Jens Koeppen (político) (* 1962), político alemán (CDU);
 Jens Koeppen (remero) (* 1966), remero alemán;
 Johann von Köppen (1531-1611), jurista alemán;
 Johann Köppen (abogado) (1584-1641), jurista alemán;
 Johann Heinrich Justus Köppen (1755-1791), filólogo y educador alemán;
 Karl Koeppen (1888-1936), político alemán (KPD), MdHB;
 Karl Friedrich Köppen (1818-1863), profesor y periodista alemán;
 Karl Koeppen (1833-1907), sargento instructor alemán en Japón (1868-1872);
 Kerstin Köppen (* 1967), remera alemana;
 Martina Koeppen (* 1967), política alemana (SPD);
 Nicholas Köppen (1668-1739), orientalista y universitario alemán maestros;
 Paul Koppen, piloto alemán de motos;
 Pyotr Ivanovich Köppen (Peter von Köppen; 1793-1864), geógrafo ruso;
 Sandra Köppen Zuckschwerdt (* 1975), yudoca y luchadora de sumo alemana;
 Theo Köppen (* 1953), escritor alemán;
 Werner Koeppen (1910-1994), SA alemán;
 Wladimir Peter Köppen o, transcripto desde el ruso Vladímir Petróvich Kioppen (1846-1940), célebre meteorólogo, climatólogo y botánico ruso de origen alemán;
 Wolfgang Koeppen (1906-1996), escritor alemán.

Otros:
La clasificación de Köppen, un sistema de clasificación de climas desarrollados por Wladimir Peter Köppen.